Les mots Amazonius, Amazonia et Amazonium sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « d'Amazone, des Amazones »<ref group=alpha>Ce sont des variantes d.</ref>.

Le mot Amazonia signifie « Amazonie » en anglais et en espagnol, et de même Amazónia en portugais européen et Amazônia en portugais brésilien.

 Sciences et techniques 
En biologie,
 Amazonius est un genre d'araignées mygalomorphes, de la famille des Theraphosidae ;
 Alopoglossus amazonius est un synonyme dAlopoglossus angulatus, une espèce de sauriens de la famille des Gymnophthalmidae.

Sciences humaines et sociales 
 Amazonius est une épiclèse du dieu gréco-romain Apollon, sous laquelle il était adoré et avait un temple à , en Laconie (Grèce antique).

Culture et société

Cinéma 
 Amazonia : La Jungle blanche () est un film italien de Ruggero Deodato, sorti en 1985.
 Amazonia, l'esclave blonde est un titre alternatif du film L'Esclave blonde de Mario Gariazzo, sorti en 1985.
 Amazonia est un film franco-brésilien de Thierry Ragobert, sorti en 2013.

Littérature 
 Amazonia est un roman de Jim Czajkowski (sous le nom de James Rollins), publié en 2002.

Musique 
 Amazonia: Live in the Jungle est un DVD musical du groupe de rock allemand Scorpions, sorti en 2009.
 Amazônia est un album-concept de Jean-Michel Jarre, sorti en 2021.

Toponyme 
 Amazonia est une ville du Missouri (États-Unis).

Notes et références

Notes

Références